Аппалая (Appalaya) — царь народа Зари. Его имя известно из текстов, которые были обнаружены в акрополе Суза. Эти тексты относятся к первой четверти VI века до н. э.. Имя очень похоже на имя Аплая (Aplaya), внука Мардук-Апаль-Иддина II, царя Вавилона, который был депортирован из Элама по приказу Хумбан-Никаш II. Однако такое сходство может означать лишь арамейское или халдейское происхождение с юго-запада  Хузестана.

Источники 
 Tavernier , Jan. Some Thoughts on Neo-Elamite Chronology. ARTA , 2004.
 Vallat , Francois. Elam: The History of Elam. Encyclopaedia Iranica, vol. VIII pp. 301—313. London/New York , 1998.
 Henkelman, wouter. Defining Neo-Elamite History. ARTA , 2003.

Правители Элама